Cheniers (Marne)
 Chéniers (Creuse)